Gun Hill Road – stacja metra w Nowym Jorku na Dyre Avenue Line
 Gun Hill Road – stacja metra w Nowym Jorku na White Plains Road Line